Giləzi – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian
 Giləzi – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian